Goodwin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Candice M. Goodwin
 Gregory A. Goodwin